

Делта — місто, штат Колорадо
 Делта — місто, штат Айова
 Делта — місто, штат Міссурі
 Делта — місто, штат Пенсільванія
 Делта — місто, штат Юта
 Делта — місто, штат Вісконсин
 Делта — селище, штат Луїзіана
 Делта — селище, штат Огайо
 Делта — переписна місцевість, штат Алабама

Див. також 
 Дельта (значення)
 Делта (округ)